Isa steht für:
 Isa (Vorname), ein männlicher und weiblicher Vorname (mit Namensträgern)
 Isa (Sängerin) (* 1998), schwedische Sängerin und Songwriterin
 Isa (Rune), altnordische Rune mit dem Lautwert i
 Isa (Tanz), Volkstanz der Kanarischen Inseln
 Isa (Rebsorte), weiße Tafeltraubensorte
 Isa (Kagoshima), Stadt in Japan
 Isa (Ukraine), Ort in der Westukraine in der Oblast Transkarpatien
 Isa (Oblast Amur), Dorf in der russischen Oblast Amur
 (1485) Isa, Asteroid des Hauptgürtels
 Nixe Isa, der Sage nach am Jochenstein in der Donau lebende Nixe
 ʿĪsā ibn Maryam, Prophet und Messias im Islam
 Isa (Nigeria), Stadt in Nigeria

Personen:
 Bin Latif Isa (* 1970), bruneiischer Tennisspieler
 Dawid Isa († 1882), jesidisches Oberhaupt in Sindschar
 Dhiyab bin Isa (18. Jahrhundert), Scheich von Abu Dhabi
 Dolkun Isa (* 1967), uigurisch-deutscher Politiker und Aktivist
 Facundo Isa (* 1993), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Felipe Gómez Isa, spanischer Völkerrechtler
 Harun Isa (* 1969), albanischer Fußballspieler
 Hidenori Isa (* 1976), japanischer Biathlet
 Kōhei Isa (* 1991), japanischer Fußballspieler

İsa steht für:
 İsa, türkischer männlicher Vorname

ISA steht als Abkürzung für:
 Internationale Standardatmosphäre, siehe Standardatmosphäre
 Ida-Seele-Archiv zur Erforschung der Geschichte des Kindergartens und der Sozialpädagogik/-arbeit und ihrer Bezugswissenschaften, Sitz Dillingen an der Donau, Bayern 
 Ideologischer Staatsapparat, siehe Ideologie und ideologische Staatsapparate #Der Repressive Apparat und die Ideologischen Staatsapparate
 Immakulataschwestern vom Seraphischen Apostolat, katholischer Frauenorden
 Individual Savings Account, ein steuerlich privilegiertes Sparkonto oder Wertpapierdepot im Vereinigten Königreich 
 Industry Standard Architecture, Standard für ein Bussystem im Computer (ISA-Bus)
 Infectious Salmon Anemia, Fischseuche, siehe Ansteckende Blutarmut der Lachse
 Informationssystem Ausweisschriften, eine schweizerische Datenbank für Ausweisdaten
 Instituto Socioambiental, brasilianische Organisation zum Schutz der Umwelt, Kultur und Indigenen
 Instituto Superior de Agronomia, siehe Technische Universität Lissabon
 Instituto Superior de Arte, Kunstuniversität in Havanna
 Instruction Set Architecture, siehe Befehlssatzarchitektur
 Instruction Systolic Array, Netz von Prozessoren
 Intelligence Support Activity, Aufklärungsspezialeinheit der US Army
 Intelligent Speed Assistance bzw. Intelligent Speed Adaption, intelligente Geschwindigkeitsanpassung
 Interdistrict Settlement Account, ein Verrechnungskonto für Interbank-Überweisungen zwischen den zwölf Federal Reserve Banks
 Interdisziplinäre Studienanteile, siehe Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg
 Internal Security Agency, siehe: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
 International Federation of the National Standardizing Associations, Organisation zur internationalen Normung 
 International School Augsburg, eine internationale Schule in Augsburg
 International Seabed Authority, siehe Internationale Meeresbodenbehörde
 International Society of Arachnology, Internationale arachnologische Gesellschaft
 International Society of Arboriculture, Internationale Baumpflege-Gesellschaft
 International Society of Automation, ehedem Instrumentation, Systems, and Automation Society und ursprünglich Instrument Society of America, ein Gremium für Standards in den USA
 International Sociological Association, Internationale Gelehrtenvereinigung der Soziologie
 International Solar Alliance, Internationale Solar-Allianz 
 International Standard Atmosphere, die engl. Bezeichnung für Normatmosphäre
 International Standards on Auditing, international anerkannte Grundsätze zur Abschlussprüfung
 International Studies Association 
 International Surfing Association, Weltdachverband des Wellenreitsports
 Internet Security and Acceleration Server, Microsoft ISA-Server, eine Firewall
 Intrinsische sympathomimetische Aktivität, ein Merkmal bestimmter Betablocker, siehe Intrinsische Aktivität #Intrinsische sympathomimetische Aktivität
 Invest in Sweden Agency, staatliche Behörde zur Wirtschaftsförderung in Schweden
 Iranian Space Agency, siehe Iranische Weltraumorganisation
 ISA - Industria Servizi Agroalimentari, ein italienischer Großhändler
 ISA Sallmann AG, Schweizerischer Textilhersteller
 Israel Space Agency, israelische Raumfahrtorganisation

Siehe auch:
 Mount Isa, Stadt in Australien
 Issa

ISA